Међуреч се може односити на:
 Међуреч (Јагодина), насеље града Јагодина, Србија
 Међуреч (Улцињ), насеље у општини Улцињ, Црна Гора

Види још 
 Међуречје (вишезначна одредница)